Украинците са основна народност в Украйна, според преброяването на населението през 2001 година те са 37 541 693 души, или 77,82 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на украинците в Украйна през годините:

1719-1858 г. 
Численост на украинците в землището на днешна Украйна през 18-19 век (в хил.души):

Дял на украинците в землището на днешна Украйна през 18-19 век (в %):

1939-2001 г. 

Численост на украинците в Украйна по региони, в периода 1939-2001 г.:

Дял на украинците в Украйна по региони, в периода 1939-2001 г. (в %):

Урбанизация 
Дял на украинците в населените областни центрове през годините (в %):

Източници 

Етнически групи в Украйна